Miejscowości w USA:
 Nelsonville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Nelsonville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Nelsonville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage